Stadtgespräch steht für

 Stadtgespräch (Roman), einen Roman von Siegfried Lenz
 Stadtgespräch (1935), einen US-amerikanischen Spielfilm
 Stadtgespräch (1995), einen deutschen Spielfilm

Siehe auch
 Stadtgespräche, eine Fernsehsendung des ORF